Les Pyrénées Occidentales sont la partie de la chaîne des Pyrénées située à l'ouest. Elles peuvent aussi désigner :
 L'armée des Pyrénées occidentales, une armée de la Révolution française (liste des armées de la Révolution) ;
 Le Parc national des Pyrénées ou Parc national des Pyrénées Occidentales, parc naturel et parc national créé sur le versant nord des Pyrénées en 1967, en France.